«Союз ТМА-6» — пилотируемый космический корабль.

Экипаж старта 
 Командир корабля — Сергей Крикалёв  (6-й полёт)
 Бортинженер-1 — Джон Филлипс ()  (2-й полёт)
 Бортинженер-2 — Роберто Виттори ()  (2-й полёт)

Дублирующий экипаж 
 Командир корабля — Михаил Тюрин 
 Бортинженер-1 — Дэниел Тани () 
 Бортинженер-2 — Роберт Тирск ()

Экипаж возвращения 
 Командир корабля — Крикалёв, Сергей Константинович 
 Бортинженер-1 — Филлипс, Джон Линч 
 Бортинженер-2 — Олсен, Грегори

Выход в открытый космос 
Выход 1 — Крикалёв и Филлипс.
 Цель: замена научного оборудования на внешней поверхности модулей «Звезда» и «Пирс», установка телевизионной камеры на корме модуля «Звезда».
 Начало: 18 августа, 19:02 UTC.
 Окончание: 18 августа, 24:00 UTC.
 Продолжительность: 4 часов 58 минут.

Это 62-й выход в космос, связанный с МКС, 34-й выход непосредственно из МКС, 16-й выход из российского модуля «Пирс».

Это 8-й выход в космос Сергея Крикалёва и 1-й выход Джона Филлипса.

Описание полёта 
Программой полёта предусмотрена стыковка корабля «Союз ТМА-6» с Международной космической станцией (МКС) и смена основного экипажа МКС. В момент старта «Союза ТМА-6» на МКС находится 10-й основной экипаж — Лерой Чиао и Салижан Шарипов. 11-й основной экипаж МКС — Сергей Крикалёв и Джон Филипс работали на МКС до 11 октября 2005 года.

Космонавт Европейского космического агентства (ЕКА) Роберто Виттори проводил на МКС исследования и эксперименты в течение 10 суток и вернулся на Землю вместе с экипажем МКС-10 на корабле «Союз ТМА-5».

Во время пребывания на МКС Сергей Крикалёв и Джон Филипс проводили различные научные исследования и эксперименты, поддерживали МКС в рабочем состоянии, осуществили выход в открытый космос из российского модуля «Пирс», приняли и разгрузили два грузовых космических корабля «Прогресс», встретили на орбите американский шаттл «Дискавери» STS-114.

19 июля была произведена перестыковка корабля «Союз ТМА-6» от модуля «Пирс» к функционально-грузовому блоку «Заря».
Планировавшийся на июль полёт второго шаттла Атлантис STS-121 не состоялся.

Сергей Крикалёв первым из советско-российским космонавтов совершил шестой космический полёт. 16 августа Сергей Крикалёв превысил рекорд суммарного пребывания в космосе, который принадлежал российскому космонавту Сергею Авдееву и равнялся 747 суток 14 часов 12 минут. После приземления суммарное время пребывания в космосе Сергея Крикалёва составило 803 суток 9 часов 39 минуты. Несмотря на эти достижения, за свой 6 полет Сергей Крикалёв не получил ни одной правительственной награды.

11 октября Крикалёв и Филипс вернулись на Землю. Вместе с ними на Землю вернулся третий космический турист Грегори Олсен, прибывшем 3 октября на МКС с кратким визитом на корабле «Союз ТМА-7». Во время спуска произошла частичная разгерметизация возвращаемого аппарата, но влияния на успешность приземления это не оказало.

См. также 
 Серия КА «Союз»
 История космонавтики
 Космонавтика
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 
 Космический корабль «Союз ТМА-6»

Примечания 

Пилотируемые космические аппараты
Космические корабли серии «Союз»